Reissert ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Reissert (1860–1945), deutscher Chemiker
 Bernd Reissert (* 1950), deutscher Ökonom